Treinado no Brasil e no Japão, o Sho Kumo Ryu Ninjutsu é uma arte marcial japonesa que envolve conceitos de combate, estratégia, conhecimento corporal, espiritualidade e filosofia.

Abrangendo todos esses aspectos, este estilo possui 18 especializações que possibilitam o desenvolvimento completo do seu praticante.

História

Criado por Yoshiaki Yamato em 1956, a partir do reagrupamento de técnicas da tradicional escola de ninjutsu Fujiwara Koga Ryu, da também tradicional Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu e do Kobudo. Tem como seu representante máximo Toshiro Yamato, irmão do fundador. No Brasil, o representante é o Shidoshi Rodrigo Müller, que ministra aulas em Cuiabá. Em Brasília, os mestres são Senseis Tiago Santoro e Simone Mogami.

Estilo

O Sho Kumo Ryu Ninjutsu é um BUJUTSU, uma arte marcial tradicional que tenta manter viva técnicas antigas de defesa pessoal japonesa e, diferente de um esporte marcial de contato, essa é uma arte marcial sem competições. Treina-se com o objetivo principal de defesa pessoal, e este treinamento é complementado com exercícios que procuram desenvolver a mente e fortalecer o espírito.

Essência

A essência do Sho Kumo Ryu Ninjutsu é o Shinobi Tai Jutsu, cuja tradução literal significa a técnica do homem furtivo, ou seja, a Arte do Corpo, a maneira de lutar a mãos limpas do guerreiro ninja.

Outro aspecto muito trabalhado no Sho Kumo Ryu é o uso de armas tradicionais japonesas (Juhakei Bugei) e algumas outras oriundas do Kobudo de Okinawa. Ao todo são trabalhadas 18 armas, que possuem uma enorme variedade de técnicas.

Sistema de Graduação

O sistema de graduação utilizado é o denominado Kyu/Dan, em sua estrutura inicial. Assim, até atingir a faixa preta 1o. Dan, o aluno passa por 20 kyus - faixa branca, verde, azul, vermelha e preta, entre cada faixa, mais 4 ponteiras na cor da faixa seguinte. Após o 1o. Dan (grau inicial de professor), o sistema passa a ser o tradicional Menkyo (licenças) - 1o. Dan: Sensei; 2o. ao 5o. Dan: Shidoshi.; 6o. ao 9o. Dan: Shihan; 10o. Dan: Menkyo Kaiden.

Especializações

 Shinobi Tai Jutsu (A arte do corpo do guerreiro ninja);Ninpo Ken Jutsu (A esgrima do guerreiro shinobi);Bo Jutsu (O uso de bastões de madeira);Atemi Jutsu (A técnica de atacar pontos sensíveis do corpo);Kusari no Jutsu (A técnica do uso da corrente);Henso Jutsu (A arte do disfarce e da simulação);Heiho no Jutsu (O planejamento e a estratégia ninja);Ninpo Bugei (As armas de combate ninja);Kumo gakure no Jutsu (A arte de esconder-se como uma aranha);Onshin Jutsu (A invisibilidade do ninja);Mizu Kumo no Jutsu e Sui Jutsu (Técnicas relacionadas à água);Doku no Jutsu (A arte do envenenamento);Saimin Jutsu (A arte da concentração e "hipnose");Shuriken Jutsu (Utilização das lâminas de arremesso);So Jutsu (O uso da lança);Nawanuke no Jutsu (Elasticidade e manipulação corporal para fugir de amarras);Ryohan no Jutsu (Técnica de assumir a figura de alguém);Kyonen no Jutsu (Terror e medo da figura do ninja);

Juhakei Bugeimanriki kusari (corrente de combate);tanbo (bastão curto);hanbo (bastão médio);bo (bastão longo);tanto (faca);nunchaku (2 bastões unidos por corda ou corrente);tonfa (cacetete com empunhadura transversal);tekagi (garra de mão);shuriken e tetsubishi (lâminas de arresso);tori nawa e kagi nawa (corda de combate presa a um peso ou gancho);sai (tridente de mão);kama (foice);kusarigama (foice anexada a uma corrente com peso na extremidade);kyoketsu shoge( mistura de adaga com foice anexada a uma corrente com uma argola na extremidade);yari (lança);naginata (alabarda);ninja to e katana (espada reta e curva);yume e hankyu'' (arco médio e longo);

SKRN no Japão

Criado no Japão pelo Soshi Yoshiaki Yamato Sama, atualmente representado pelo seu irmão, Soke Toshiro Yamato.

SKRN no Brasil

Já no Brasil, o representante máximo é o Shidoshi Rodrigo Müller (4º dan).

Representantes

Representante máximo do estilo: Soke Toshiro Yamato

Representante do estilo no Brasil: Shidoshi Rodrigo Müller

Referências

 Müller, Rodrigo. NINJUTSU - A ARTE DA GUERRA DAS SOMBRAS. Daemon Editora, 2006 (ISBN 85-87013-42-4).
 Müller, Rodrigo. MANRIKI GUSARI - A CORRENTE DE COMBATE. Daemon Editora, 2006  (ISBN 85-87013-48-3).
 Müller, Rodrigo. MANUAL TÉCNICO: SHO KUMO RYU NINJUTSU. Edição do autor, Cuiabá, 2003.
 Mogami, Simone. KUNOICHI - MULHER NINJA. Brasília. A3 Gráfica & Editora, 2011 (ISBN 978-85-64171-01-5).

Ligações externas
 Sho Kumo Ryu Ninjutsu

Ninjutsu

fa:نین جوتسو
he:נינג'יטסו
pl:Ninjitsu
th:นินจึตสึ